BB, Bb eller bb kan syfta på:  


Sjukvård 
 BB – barnbördshus, se Förlossningsavdelning

Geografi 
 BB – landskod för Barbados

Teknik 
 BB-kod –  en förkortning Bulletin Board Code, används som kodningsformat på en del internetforum, se BBCode
 .bb – nationell toppdomän för Barbados

Musik
 B (Bess) –  en ton, se B, H och Bess

Personer 
Brigitte Bardot (1934–), fransk skådespelerska känd som B.B.
B.B. King (1925–2015), en amerikansk gitarrist och sångare
Denys Watkins-Pitchford (1905–1990), en illustratör och författare cunder pseudonymen "BB"

Sport 
 BB – en statistisk kategori i baseboll base on balls, se Walk (baseboll)

Övrigt 
 Bb – loggo för Barnens bokklubb
 B&B – en inkvarteringsform, se Rum och frukost
 Big Brother